Aboim ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Aboim (Amarante), Gemeinde im Concelho de Amarante
 Aboim (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fafe
 Aboim das Choças
 Aboim da Nóbrega